Dendrochirotida är en ordning av sjögurkor som beskrevs av Grube och Fell 1840, emend. Pawson . Dendrochirotida ingår i klassen sjögurkor, fylumet tagghudingar och riket djur. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar

Bildgalleri

Sjögurkor
Dendrochirotida